Никола́й Никола́евич Ба́рсов (6 сентября 1901, Уфа — 1 октября 1981, там же) — краевед, статистик, плановик-экономист.

Биография 
 1911 — поступил учиться в Уфимскую правительственную гимназию;
 1920 — окончил 2-ю Советскую трудовую школу 2-й ступени в городе Уфе. Ныне школа № 11 города Уфы;
 1920 — начал трудовую деятельность инструктором Уфимского губсовнархоза;
 1922 — Московские курсы инструкторов-экономистов промысловой кооперации;
 1923 — 1924 и 1927 — 1930 — работал в ЦСУ Башкирской АССР. Специализировался в области демографической, коммунальной и санитарной статистики;
 1930 — 1936 — работал в Башкомхозе НКВД, реорганизованный потом в Наркомат коммунального хозяйства БАССР на должностях экономист, начальник сектора учета, начальник планово-финансового отдела;
 1936 — 1937 — работал в Госплане БАССР;
 1938 — 1943 — Башкирский медицинский институт, лаборант, старший преподаватель кафедры социальной гигиены;
 1943 — 1961 — работал в Госплане БАССР начальником отдела коммунально-жилищного хозяйства, отдела просвещения, культуры и здравоохранения, отдела перспективного планирования;

Кроме основной работы:
 1931 — 1932 — по совместительству работал в Башкирском филиале Гипрогора РСФСР в качестве руководителя группы экономических обоснований;
 в Башкирском НИИ социалистической гигиены и здравоохранения старшим научным сотрудником;
 участвовал (или по составлению технико-экономического обоснования, или в качестве эксперта архитектурного совета) во всех крупных проектно-планировочных работах по новым и реконструированным городам Башкирии до 1961 года.
 занимался краеведением, работал в основном по истории историю статистики, книжного, библиотечного дела, края, города Уфы. Собранный материал хранится в его личном фонде в Центральном государственном историческом архиве РБ;
 был тесно связан с республиканской библиотекой им. Н. К. Крупской и выйдя на пенсию, стал председателем общественного совета библиотеки.

В 1917 — 1923 годах состоял в партии эсеров. Неоднократно подвергался репрессиям по делу эсеров. В 1924 — 1926 гг. содержался в Суздальском изоляторе, в 1926 — 1927 гг. в Бутырской тюрьме.
 Председатель бюро Уфимского кружка социал-революционной молодежи;
 Член и секретарь Уфимского губернского комитета меньшинства Партии социалистов-революционеров (ПСР);
 В 1922 кандидат в члены, затем член Центрального бюро меньшинства ПСР.

Труды 
 Национальный состав населения БАССР (по районам проживания главных народностей) //Хозяйство Башкирии. 1928 № 8, 9; 
 К истории переписей населения в Башкирской АССР //Записки Башкирского филиала географического общества СССР. 1960. Вып.2; 
 На заре книжного и библиотечного дела в Уфе //По тропам былого: Краеведческий сборник. Уфа, 1980.
 К истории статистики БАССР. в соавторстве. Уфа, 1968.

Награды 
 многочисленные почётные грамоты;
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 юбилейная медаль «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии - Барсов Николай Николаевич
 Статья в Башвест — Знал об Уфе больше других   Текст статьи на сайте Уфа-гид.
 Опись дел личного архива Барсова в ЦГИА РБ
 СТАРАЯ УФА. О КРАЕВЕДАХ ГОРОДА УФЫ. Николай Николаевич Барсов (1901—1981)
 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БАШКИРИИ → БАРСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
 Ф.Г. Закирова. Н.Н. Барсов – экономист, плановик, статистик (к 120-летию со дня рождения) 

Деятели экономики
Преподаватели Башкирского государственного медицинского университета
Эсеры